Кузьминское сельское поселение — название ряда муниципальных образований (сельских поселений) в России.

Список

Новгородская область 
 Кузьминское сельское поселение — входит в Парфинский район.

Рязанская область 
 Кузьминское сельское поселение — входит в Рыбновский район.

Удмуртия 
 Кузьминское сельское поселение — входит в Кезский район.

См. также